Вираж () — может означать:
 Вираж — поворот, движение по кривой (самолёта, автомобиля, велосипеда и т. п.), а также участок дороги или спортивного сооружения с крутым поворотом, имеющим внутренний уклон дорожного покрытия.
 Вираж — фигура простого пилотажа.
 Вираж — раствор солей, в котором промывают отпечатанный фотографический снимок для придания ему определённой окраски; вираж-фиксаж — раствор, содержащий также и закрепляющую соль.
  — альбом Сильви Вартан, выпущенный в 1986 году.

См. также 

 Разворот
 Virage Logic
 Aston Martin Virage